Mikolajczak bzw. Mikołajczak ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Mikolajczak (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Detlef Mikolajczak (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Henryk Mikołajczak (1916/1921–1984), polnischer kommunistischer Widerstandskämpfer, siehe Henryk Sokolak 
 Izabela Anna Mikołajczak (* 1981), US-amerikanisch-polnische Schauspielerin, siehe Izabella Miko
 Jan Krenz-Mikołajczak (1907–2002), polnischer Ruderer

 Martyna Mikolajczak (* 1991), polnische Ruderin